Piringer ist der Familienname folgender Personen:

 Beda Piringer (1810–1876), Benediktiner, Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung
 Benedikt Piringer (1775–1826), österreichischer Kupferstecher und Radierer 
 Ferdinand Piringer (1780–1829), österreichischer Musiker 
 Jörg Piringer (* 1974), österreichischer Schriftsteller, Aktionskünstler und Informatiker
 Josef Friedrich Piringer (1800–1879), österreichischer Ophthalmologe 
 Michael Piringer (1763–1840), österreichischer Staatswissenschaftler 
 Otto Piringer (1874–1950), siebenbürgischer Schriftsteller und evangelischer Pfarrer

Siehe auch:
 Biringer
 Bieringer
 Peringer
 Pieringer
 Pühringer